«Драма на охоте» — телевизионный спектакль, снятый по мотивам одноименной повести А. П. Чехова.

Сюжет

В ролях 
 Юрий Яковлев — Сергей Петрович Камышев, судебный следователь
 Наталия Дрожжина — Ольга Николаевна Скворцова, дочь лесничего
 Александр Кайдановский — Алексей Карнеев, граф
 Владимир Самойлов — Пётр Егорович Урбенин, управляющий графа
 Анатолий Кацынский — редактор
 Николай Пажитнов — Николай Игнатьевич Калинин, мировой судья
 Элеонора Шашкова — Созя, жена Карнеева
 Агнесса Петерсон — дама на свадьбе
 Александр Граве — Павел Иванович Вознесенский, уездный врач
 Нина Русланова — Тина, цыганка из хора
 Александр Галевский — Кузьма, мужик графа
 Николай Лебедев — Илья, лакей графа
 Вячеслав Бровкин — Каэтан Казимирович Пшехоцкий, брат Сози
 Владимир Покровский — Поликарп
 Нина Нехлопоченко — цыганка
 Владимир Колчин — священник

О фильме 
Фильм — одна из первых киноролей Александра Кайдановского,
Его партнерами были великолепные мастера Юрий Яковлев и Владимир Самойлов. Кайдановский оказался достойным их компании.

Для Юрия Яковлева это редкий фильм с криминальным сюжетом, возможности которого он высоко ценил:
я играл Камышева в телеспектакле по повести А. Чехова «Драма на Охоте» — чем вам не криминальный сюжет? Но какие характеры дала нам возможность сыграть эта Повесть — и мне, и В. Самойлову, и А. Кайдановскому, и Н. Руслановой, и А. Кацынскому. Разве можно сравнить с современной бесконечной «мочиловкой».

Источники 

 Драма на охоте // Телевизионные спектакли: аннотированный каталог. — Гостелерадиофонд, 2000 −445 с. — стр. 52

Телефильмы СССР 1970 года
Телеспектакли СССР 1970 года
Телефильмы-мелодрамы СССР
Чёрно-белые телефильмы СССР
Телефильмы Центрального телевидения СССР